Suburbia (en anglais, cette expression se réfère à des banlieues avec une population basse) peut désigner :

 Suburbia,  film américain (1984)
 Suburbia, chanson des Pet Shop Boys (1986)